EV1 ou EV-1 peut faire référence à :

Automobiles 
 General Motors EV1, un modèle électrique du constructeur américain General Motors ;
 Saab EV-1, un modèle du constructeur suédois Saab.

Astronomie 
 (16464) 1990 EV1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (16464) 1990 EV1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cyclisme 
 EuroVelo 1, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV1.